Премьер-лига сезона 2020/21 — 29-й розыгрыш Премьер-лиги, основанной в 1992 году в качестве высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Чемпионский титул защищал «Ливерпуль», выигравший первый в своей истории титул Премьер-лиги (и 19-й чемпионский титул в истории) в предыдущем сезоне. Сезон планировалось начать 8 августа 2020 года, однако из-за позднего завершения предыдущего сезона в связи с пандемией COVID-19 начало сезона было перенесено на 12 сентября 2020 года.

Это второй сезон Премьер-лиги с перерывом в феврале. Также это второй сезон Премьер-лиги, в котором использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR).

Сезон начался без зрителей на трибунах. 23 ноября 2020 года было объявлено, что ограниченное число зрителей сможет присутствовать на некоторых матчах начиная со 2 декабря 2020 года. Однако с 4 января 2021 года в Великобритании был вновь введён режим строгой изоляции с запретом присутствия зрителей на стадионах. Часть зрителей смогла вернуться на стадионы с 17 мая 2021 года.

В сезоне продолжилась начавшаяся в июне 2020 года практика вставания на одно колено игроков и судей перед матчем в рамках поддержки «антирасистского движения».

Чемпионский титул выиграл «Манчестер Сити» после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» 11 мая 2021 года.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Норвич Сити» выбыл из Премьер-лиги спустя один сезон после повышения. «Борнмут» и «Уотфорд» выбыли из Премьер-лиги спустя пять сезонов.

«Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа и вышел в Премьер-лигу впервые с сезона 2003/04.

«Вест Бромвич Альбион» занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в Премьер-лигу спустя два сезона.

«Фулхэм» выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-лигу спустя один сезон.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2020/21 принимают участие шесть клубов из Лондона, три клуба представляют графство Уэст-Мидлендс, по два клуба представляют Манчестер и Ливерпуль.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики 

Примечания
4 Игрок забил 4 гола.

Голевые передачи

Сухие матчи

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020/2021
Англия
1